Sawynzi (ukrainisch ; russische Entsprechung Sawinzy/Савинцы) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Siedlung städtischen Typs in der Oblast Charkiw, Rajon Isjum, siehe Sawynzi (Isjum)

 Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Jamolynzi, siehe Sawynzi (Jamolynzi)
 Dorf in der Oblast Kiew, Rajon Rokytne, siehe Sawynzi (Rokytne, Kiew)
 Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Orschyzja, siehe Sawynzi (Orschyzja)
 Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Myrhorod, siehe Sawynzi (Myrhorod)
 Dorf in der Oblast Tschernihiw, Rajon Sribne, siehe Sawynzi (Sribne)
 Dorf in der Oblast Winnyzja, Rajon Trostjanez, siehe Sawynzi (Trostjanez)